Kohlmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Kohlmeier (* 1983), österreichische Regisseurin, Dramatikerin und Autorin
 Friedrich Kohlmeier (1904–1994), deutscher Politiker (SPD)
 Philipp Kohlmeier (1878–1965), deutscher Jurist
 Sven Kohlmeier (* 1976), Berliner Politiker

Siehe auch:
 Kohlmaier
 Kohlmeyer